MACS steht als Abkürzung für:

 Magdeburg Centre for Systems Biology, eines der vier Forschungszentren zur Systembiologie (FORSYS)
 Magnetic Cell Separation, eine Untersuchungsmethode in der Zellbiologie und der Labormedizin
 MACS Maritime Carrier Shipping, eine Hamburger Reederei

Abkürzung